World Cyber Games 2004 — чемпионат World Cyber Games был проведён в США в Сан-Франциско с 6 по 10 октября 2004 года. В играх приняли участие 642 участника из 61 страны мира. Призовой фонд чемпионата составил 400,000$. Это первый турнир WCG, прошедший за пределами Кореи.

Страны-участницы

Официальные игры чемпионата 

Шутеры от первого лица:
  Counter-Strike: Condition Zero (5 на 5)
  Unreal Tournament 2004 (1 на 1)
  Halo (1 на 1)

Стратегии в реальном времени:
  StarCraft: Brood War (1 на 1)
  Warcraft III: The Frozen Throne (1 на 1)

Автосимуляторы:
  Need for Speed: Underground (1 на 1)
  Project Gotham Racing 2 (1 на 1)

Спортивный симулятор:
  FIFA Soccer 2004 (1 на 1)

Результаты

Медальный зачёт

Примечания

См. также 
WCG RU Preliminaries 2004 — Российские отборочные.

Ссылки 
 WCG Russia — Официальный сайт Российских отборочных.
 WCG — Официальный сайт World Cyber Games.

2004
Октябрь 2004 года
2004 год в Калифорнии